Манжула Анатолій Олександрович — депутат Верховної Ради УРСР 7-10-го скликань.
 Манжула Іван Федорович — вояк Армії УНР, розстріляний під Базаром.
 Манжула Степан Федорович — політичний діяч Кубанської Народної Республіки, прихильник об'єднання Кубані з незалежною Україною.